Siganar peut désigner plusieurs villages du département d'Oussouye en Basse-Casamance, région de Ziguinchor, au Sénégal :
 Siganar Boulouf  
 Siganar Houssal 
 Siganar Katakal 
 Siganar Kaboumkout